Ein feste Burg ist unser Gott (Luther), Hymne van Martin Luther
Ein feste Burg ist unser Gott (Bach); koraal van Bach
Ein feste Burg ist unser Gott (Gade); werk voor orgel van Niels Gade